Schöberl bezeichnet:
 Schöberl, eine gebackene Suppeneinlage
 Schöberl, eine markante Bergspitze (2426 m) im Dachsteinmassiv nahe der Simonyhütte
 Schöberl (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Schöberl ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Schöberl (1903–1994), deutscher Chemiker

 Joachim Schöberl (1940–2016), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Klaus Schöberl (* 1954), österreichischer Maler
 Marinus Schöberl (1985–2002), deutsches Mordopfer in Potzlow, siehe Mord an Marinus Schöberl
 Matthias Schöberl (* 1975/1976), deutscher Historiker und Journalist 
 Tilmann Schöberl (* 1964), Fernseh- und Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk